Under Western Skies (podtytuł: Songs of the West Sung by Bing Crosby) – album kompilacyjny Binga Crosby’ego wydany w 1941 przez Decca Records, zawierający utwory „kowbojskich klimatów”, takich jak Empty Saddles czy Tumbling Tumbleweeds.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 5-płytowym albumie, 78 obr./min, Decca Album A-250.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

płyta 5

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1941
Albumy Decca Records